7-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди женщин прошёл с 22 по 26 мая 2002 года в Люксембурге (Люксембург) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Сан-Марино.

Участники 
Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино.

Результаты 

 22 мая: Сан-Марино — Исландия 3:0 (29:27, 29:27, 25:11); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:18, 25:19, 25:17); Кипр — Мальта 3:0 (25:14, 25:11, 25:13).
 23 мая: Лихтенштейн — Исландия 3:0 (25:18, 25:23, 25:23); Мальта — Люксембург 3:2 (25:27, 25:22, 25:20, 14:25, 16:14); Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:22, 25:21, 25:10).
 24 мая: Лихтенштейн — Мальта 3:1 (18:25, 25:19, 25:21, 25:13); Кипр — Исландия 3:2 (25:18, 23:25, 20:25, 25:17, 15:13); Сан-Марино — Люксембург 3:0 (25:22, 25:23, 25:18).
 25 мая: Кипр — Лихтенштейн 3:1 (26:28, 25:11, 30:28, 25:14); Сан-Марино — Мальта 3:1 (25:22, 20:25, 25:23, 25:22); Исландия — Люксембург 3:1 (25:20, 25:21, 21:25, 25:16).
 26 мая: Сан-Марино — Лихтенштейн 3:1 (25:18, 18:25, 25:21, 25:18); Люксембург — Кипр 3:1 (12:25, 25:22, 27:25, 25:20); Исландия — Мальта 3:0 (25:14, 25:14, 25:13).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Сан-Марино: Лючия Бенедеттини, Федерика Червеллини, Чинция Де Бьяджи, Антонелла Делла Бальда, Микаэла Феделе, Федерика Мацца, Линда Меникуччи, Вероника Мини, Ансельма Морри, Элиза Паренти, Элеонора Росси, Сильвия Санти.  

  Кипр: Афродити Фаута, Параскевула Иоанниду, Тайкина Константи, Элени Майкл, Яннула Орфану, Анастасия Папагиорги, Оксана Павлу, Даниэла Пелайя, Алексия Роциду-Протопсалти, Панайота Трифилли, София Цангариду, Доринела Яллури.  

  Люксембург: Вероник да Силва, Патриция Генглер, Патриция Хёйнен, Таня Карье, Патриция Носен, Кирстен Риттер, Жанне Шмиц-Маллер, Жанне Шнейдер, Мирела Соптелеа, Моник Тарантини-Освейлер, Корали Ватри, Жюли Цорн.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2002 год в волейболе